hrabstwo Beaver (ang. Beaver County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Beaver (ang. Beaver County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Beaver (ang. Beaver County) w USA, w stanie Utah